Una albufera (, ‘el lago’), también llamada albúfera en Hispanoamérica, es un cúmulo de agua salada o ligeramente salobre, separada del mar por una lengua o cordón de arena pero en comunicación con el mar por uno o más puntos. Se suelen clasificar como hábitat 1150, conocido como “lagunas costeras” debido a un error de traducción de la definición contenida en el manual de interpretación de la directiva de Habitat como "coastal lagoons" que en idioma inglés es un término que engloba ambos accidentes geológicos indiferentemente (lagunas y albuferas)

Su formación suele deberse a la colmatación de una antigua bahía por los aportes de sedimentos marinos o fluviales. Allí donde las mareas no son muy acusadas y la arena se deposita en una larga lengua próxima a la costa se forman albuferas largas y estrechas, separadas del mar por una estrecha barra de arena o tierra paralela a la orilla. En ellas, y debido al lento flujo e intercambio de aguas con el mar, sus temperaturas son mucho más cálidas. Al ser ecotonos son espacios llenos de vida con abundante vegetación acuática así como fauna ictícola que acude a desovar y utilizándolas muchas aves migratorias para hacer escala en sus viajes estacionales.

Otros términos semejantes 

El término albufera describe un accidente geográfico litoral que se da en varias partes del mundo, aunque se emplea de forma casi exclusiva en España. En otros lugares emplean otros términos que describen accidentes muy parecidos, con ligeros matices que hacen muchas veces aconsejable no traducirlos al español ya que son términos que se han ido incorporando al glosario geomorfológico:

 ayre, usada en Escocia, se refiere a pequeñas lagunas separadas del mar por una barra estrecha o tómbolo.
 barachois, en Canadá, un cuerpo de agua salobre separado del mar, tanto por arena como por graveras o tierra, bastante parecida a la albufera.
 bodden, usada en el mar Báltico, son lagunas salobres de tipo estuarino.
 estero, usada en algunos países de Sudamérica, se refiere a lagunas pantanosas y, en Andalucía, a las lagunas que se utilizan como salinas.
 étang, en Francia, en la costa mediterránea, que suele traducirse como laguna e incluso, literalmente, como estanque, aunque geomorfológicamente, es igual a la albufera.
 huff o haff, término en alemán usado en otros idiomas como en italiano.
 lach, En Bretaña
 lagoon, en países anglófonos, es un término genérico de gran difusión en geomorfología que se usa para todo tipo de lagunas separadas del mar, ya sea por una isla barrera, un cordón litoral o un banco de arena, e incluso se aplica a las lagunas interiores de los atolones y arrecifes coralinos. Sería el término general que englobaría todos los anteriores, incluida la albufera.
 laguna, en la costa italiana, siendo la más destacada la laguna veneciana; en su origen, el término «laguna», de origen italiano, designaba lagunas costeras salobres muy parecidas a una albufera, aunque en español ha pasado a designar, a veces, a los lagos pequeños. No obstante, el hábitat 1150 1, es el conocido por la Unión Europea como “lagunas costeras” y que coincide con las albuferas. 
 laguna de atolón
 limán, en Rusia y Ucrania, en la costa del mar Negro, bastante semejante a la albufera, aunque la acción sedimentaria es exclusivamente fluvial;
 sabkha, usada en países árabes, son lagunas costeras salobres con un alto contenido en sal;

Ejemplos de albuferas 

 En Argentina, en el partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, se encuentra la fascinante albufera homónima, famosa por la pesca de lenguado.

 En Brasil, el sistema conformado por la laguna Merín y la laguna dos Patos, ambas conectadas por el canal San Gonzalo, aunque hoy, debido a una obra de ingeniería, la laguna Merín es exclusivamente de agua dulce.
 En Chile, las lagunas Budi, Conchalí, Mantagua, El Yali y El Peral.
 En Colombia la Ciénaga Grande de Santa Marta, la Ciénaga de Mallorquín, al final del delta del Magdalena y la Ciénaga de la Virgen en Cartagena de Indias, la Ciénaga la Caimanera  en Coveñas.
 En España, las albuferas más destacadas, incluyan o no el nombre geográfico de albufera, son:
 la albufera de Valencia, protegida como parque natural de la Albufera, una de las zonas húmedas más importantes de España que se encuentra en las cercanías de la ciudad de Valencia.
 el Mar Menor, humedal de características morfoclimáticas y biológicas singulares que hacen de él un lugar único en todo el Mediterráneo y en Europa (Región de Murcia).
 la albufera de Mallorca, un paraje protegido que es el humedal más importante de la isla de Mallorca y se encuentra en las cercanías de la localidad de Alcudia.
 la albufera del Grao, el parque natural más importante de la isla de Menorca. Cuenta con más de 5000 hectáreas y es uno de los puntos clave de la Reserva de la Biosfera menorquina, en la que se encuentran cientos de especies animales y vegetales.
 la albufera de Adra, una reserva Natural de rica avifauna en la provincia de Almería.
 En Italia, la Laguna de Venecia.
 En Lituania y Rusia, la laguna de Curlandia, situada entre el Condado de Klaipėda y el Óblast de Kaliningrado.
 En Marruecos, la mar Chica, una laguna costera en la provincia de La Oriental.
En México, la Laguna Ojo de Liebre es un ejemplo de una albufera, localizada al norte del estado de Baja California Sur, siendo esta laguna un Patrimonio de la Humanidad.
 En Perú, las albuferas más destacadas son: la albufera de Medio Mundo, ubicada en el distrito de Vegueta, en el departamento de Lima y la laguna Grande, en el departamento de Ica.
 En Uruguay, dentro del parque nacional Lacustre, en el Sureste del país, hay un sistema de albuferas localmente conocidas como lagunas, que incluye la laguna del Diario, la laguna del Sauce, la laguna Garzón, la laguna José Ignacio, la laguna de Rocha, la laguna de Castillos y la laguna Negra, así como la laguna Merín, compartida con Brasil.
 En Venezuela se hallan las siguientes albuferas:
 la laguna de Restinga, en el parque nacional Laguna de La Restinga, ubicado en el estado de Nueva Esparta. Este parque conforma la unión entre la parte oriental y occidental de la isla de Margarita, también conocida con el nombre de península de Macanao.
 la laguna de Tacarigua, enclavada dentro del parque nacional Laguna de Tacarigua, en el estado de Miranda.
 las lagunas de Píritu y Unare, en la zona centro oriental, en el estado Anzoátegui. Ambas lagunas están separadas del mar Caribe por un istmo.

  Si bien el lago de Maracaibo se conecta al mar de manera similar a una albufera, la enorme antigüedad (de entre 20 y 36 millones de años), su historia geológica y la importante profundidad (46 m) lo diferencian de las verdaderas albuferas, las que poseen una historia geológica moderna (con antigüedades de pocos miles de años) y una escasa profundidad (generalmente menor a 5 metros) que las relaciona con las lagunas.

Véase también 
 Biodiversidad
 Patrimonio Natural
 Red Natura 2000

Referencias

Bibliografía adicional 
 La Albufera de Valencia. Estudio del habla y la cultura popular, traducción de M. Sanchis Guarner (1940-41) de la obra del alemán Max Thede (“Die Albufera von Valencia. Eine volkskundliche Darstellung”, en Volkstum und Kultur der Romanen (VKR), Hamburgo, 1933, tomo VI, p. 210-273 y 317-383). Edición de Vicent F. García Perales y Heike Soennecken. Editorial Denes, Paiporta, 2011.

Enlaces externos 

 Parque natural de la Albufera
 Parque natural de la Albufera. Página no oficial. Divulgación e información sobre este singular entorno natural
 Fotos de la Albufera
 Blog Albufera
Declarar en peligro de extinción las albuferas costeras. Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife.

 
Accidentes costeros y oceánicos
Cuerpos de agua
Tipos de humedales
Arabismos